Сайед Джафар Ахмед (род. 4 марта 1991) — бахрейнский футболист, полузащитник клуба «Риффа». Игрок национальной сборной Бахрейна.

Клубная карьера 

Во взрослом футболе дебютировал в 2011 году выступлениями за команду клуба «Аль-Шабаб», в котором провел три сезона.

В состав клуба «Риффа» перешёл в 2014 году.

Карьера за сборную 

В 2012 году дебютировал в официальных матчах за национальной сборной Бахрейна.

В составе сборной был участником Кубка Азии по футболу 2015 года в Австралии. На этом турнире забил победный гол в последней игре Бахрейна на турнире против сборной Катара (2:1), который принес его команде единственную победу в соревновании, которой, впрочем, было недостаточно чтобы преодолеть групповой этап.

В настоящее время Ахмед провел за сборную 24 матча и забил 1 гол.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Бахрейна
Игроки сборной Бахрейна по футболу
Игроки ФК «Аль-Шабаб» Манама
Игроки ФК «Бахрейн Риффа»